Condes, commune française du Jura
 Condes, commune française de la Haute-Marne